Liu Jü (??) kínai sportmenedzser
 Liu Jü (1982) kínai úszó, olimpikon
 Liu Jü (1985) kínai labdarúgó